An — deus do céu, entre os sumérios
An (filme) — de Naomi Kawase
Língua aragonesa — no código ISO 639-1

Desambiguações de cinema
Desambiguações de mitologia
Desambiguações de siglas